Diese Liste enthält die Mitglieder des Landtags von Bosnien und Herzegowina in seiner einzigen Wahlperiode 1910 bis 1915.

Quellen 
 Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1910, S. 1211 ff.
 Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1911
 Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1912
 Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1913

Bosnienherzegowina #Landtag
Bosnien-Hercegovina (Österreich-Ungarn)
!